Sântimbru ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Sântimbru (Alba), Gemeinde im Kreis Alba
Sântimbru (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita